Кубок мира по горнолыжному спорту сезона 2007/2008 годов — 41-й по счёту сезон Кубка мира, который начался 27 октября 2007 года в австрийском Зёльдене и завершился 15 марта 2008 года во Бормио, Италия.

Женщины

Мужчины 

2007/2008
2007 год в горнолыжном спорте
2008 год в горнолыжном спорте